HMS Minos je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Minos (1840) 
 HMS Minos (1914)

Minos